Francisco-de-Goya-Denkmal steht für:

 Francisco-de-Goya-Denkmal (Madrid)
 Francisco-de-Goya-Denkmal (Saragossa)